Tila steht für:

 Tila (Gattung), eine Gattung der Palpenmotten
 Tila (Estland), Ort in der Landgemeinde Tartu
 Tila (Chiapas), Stadt in Mexiko
 Municipio Tila, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Tila (Jumla), Landgemeinde im Distrikt Jumla, Provinz Karnali, Nepal
 Tila (Fluss), ein Nebenfluss der Karnali in Nepal

Siehe auch:
 Thila